Доброво́льное () — село в Буландынском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Новобратского сельского округа. Код КАТО — 114047300.

География 
Село расположено в западной части района, на правом берегу реки Коныр, на расстоянии примерно 93 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Макинск, в 13 километрах к западу от административного центра сельского округа — села Новобратское.

Абсолютная высота — 331 метров над уровнем моря

Ближайшие населённые пункты: село Красносельское — на северо-западе, село Новобратское — на востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 330 человек (из них украинцы — 58%).

В 1999 году население села составляло 288 человек (137 мужчин и 151 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 160 человек (73 мужчины и 87 женщин).

Улицы 
 переулок Первый,
 переулок Второй,
 ул. Карацупы,
 ул. Парковая.

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Буландынского района